La Taça Brasil 2019 è stata la 46ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 5 al 25 agosto 2019.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Taça Brasil de Futsal
Calcio a 5 nel 2019